Deca Piston Brake System
 Doorrijder Preventie Systeem
 Beweging voor Rechten en Vrijheden, Bulgaarse politieke partij
 Democratische Partij van Socialisten van Montenegro, een Montenegrijnse politieke partij